Етен — систематична назва етилену, найпростішого з алкенів (гомологічний ряд ненасичених вуглеводнів).

 Етен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Етен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале